Зиракуаретиро има више значења:

 Општина Зиракуаретиро (Мичоакан), општина у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Зиракуаретиро (Зиракуаретиро, Мичоакан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику